Il doppio  del Porsche Tennis Grand Prix 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Sabine Lisicki e Samantha Stosur, ma hanno deciso di non partecipare.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno sconfitto in finale Julia Görges e Anna-Lena Grönefeld per 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (semifinale)
  Sania Mirza /  Flavia Pennetta (ritirate per infortunio al polso di Pennetta)
  Elena Vesnina /  Peng Shuai (primo turno)

<li>  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
<li>  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2012
WTA Tour 2012